Malatesta Malatesta de San Mauro, fou fill de Joan Malatesta de Chiazzo i consenyor de San Mauro, Monleone, Calbana, Calbanella, Ginestreto, Secchiano i Castiglione. Mort després del 1402. Va deixar un fill, Guglielmo Malatesta de San Mauro, i una filla, Joana.

Referències 

Senyors de Rímini